Anaximène peut désigner :
 Anaximène de Milet, un philosophe grec présocratique du  ;
 Anaximène de Lampsaque, un rhéteur du .